

Astronautica 
 Athena – lanciatore NASA

Astronomia e Astrofisica 
 Advanced Telescope for High Energy Astrophysics (ATHENA) – Telescopio spaziale dell'ESA per Astrofisica in raggi X

Cinema 
 Athena e le 7 sorelle (Athena) – film statunitense del 1954
 Athena – film francese del 2022

Fisica 
 ATHENA (Apparatus for High precision Experiments with Neutral Antimatter) – Apparato del CERN per la produzione di antidrogeno

Geografia 
 Athena – città dell'Oregon (Stati Uniti)

Letteratura 
 Athena – rivista italiana

Mitologia
 Athena – traslitterazione in greco antico e in altre lingue della dea greca Atena

Musica 
 Athena – singolo discografico degli The Who
 Athena – album di Sudan Archives
 Athena – gruppo musicale turco

Videogiochi 
 Athena – videogioco a piattaforme del 1986 prodotto da SNK Playmore

Pagine correlate
 Atena (disambigua)